Aulodrilus är ett släkte av ringmaskar. Aulodrilus ingår i familjen glattmaskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Glattmaskar
Aulodrilus